Проспе́кт Жуко́вского — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Проспект Жуковского — проспект в Железнодорожном Московской области

Украина 

 Проспект Жуковского — проспект в Харькове

См. также 

 Улица Жуковского
 Переулок Жуковского
 Проезд Жуковского
 Площадь Жуковского — площадь в Екатеринбурге